Сипурачи има више значења:

 Сипурачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сипурачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику